Bagong kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bagong Tanza, ort, Cagayandalen, Province of Isabela, 
 Bagong Barrio, ort, Centrala Luzon, Province of Bulacan,

Kina 

 Bagong (köping i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar